Der letzte Sommer steht für:

 Der letzte Sommer (Ricarda Huch), Erzählung in Briefen von Ricarda Huch (1910)
 Der letzte Sommer (Lied), Lied von Y-Titty (2012)
 Der letzte Sommer (1954), Film von Harald Braun
 Der letzte Sommer (1991), Fernsehfilm von Hilde Lermann
 Der letzte Sommer (2000), Film von Sascha Weibel
Siehe auch:
 Der letzte Sommer der Reichen
 Der letzte Sommertag
 Klingsors letzter Sommer
 Plötzlich im letzten Sommer
 Stolen Summer – Der letzte Sommer